Lista delle città del Connecticut, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni dello Stato (city e town).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e a una stima del 01-07-2006.

Collegamenti esterni 

 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Connecticut